Abdoulaye Cissé ist der Name folgender Personen:

* Abdoulaye Cissé (Musiker) (* um 1969), Musiker und Komponist 
 Abdoulaye Cissé (Fußballspieler, 1983) (* 1983), burkinisch-französischer Fußballspieler 
 Abdoulaye Cissé (Fußballspieler, 1994) (* 1994), guineischer Fußballspieler